Jonas Geitner (ur. 24 maja 1996) – niemiecki motocyklista, mistrz serii IDM Moto3 w 2015 roku.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1996
Niemieccy kierowcy MotoGP